Józef Joachim Adamowski (1815–1862) – polski działacz niepodległościowy, zesłaniec
 Józef Adamowski (1862–1930) – polski wiolonczelista działający w USA